Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 243 dans le monde.

 Routes fédérales 243 et 243a en Allemagne
 Route 243 au Québec, Canada
  dans certains pays